Константи́новский проспект — проспект в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Идёт по Крестовскому острову от Петроградской улицы к Кемскому переулку.

История 
Константиновский проспект назван именем Константина Петровича, одного из князей Белосельских-Белозерских, владевших островом долгое время. Название известно с 1876 года.

Вблизи проспекта расположено несколько улиц, наименованных в честь членов этой семьи: Еленинская, Ольгина, Эсперова.

Магистрали 

Константиновский проспект граничит или пересекается со следующими магистралями:

{|
 |valign="top" width=0% |
 Петроградская улица
 Константиновский переулок
 Гребная улица
 |valign="top" width=0% |
  Солнечная улица
 Еленинская улица
 Прожекторная улица
 |valign="top" width=0% |
  Депутатская улица
 Кемский переулок
 Набережная Мартынова
|}

Транспорт  
Метро:
 Станция «Крестовский остров»
Автобусы:
 Остановка «Морской проспект»: № 25А, 25, 10, 131
 Остановка «Спортивная улица»: № К131, 10, 25
 Остановка «Станция метро Крестовский проспект»: № 25А, 25, 10

В 1928 году у 2-го Елагина моста сооружена одноимённая конечная станция для трамваев прибывающих с востока проспекта. В 1970 году трамвайная конечная станция (переименованная в «ЦПКиО») была перенесена восточнее проспекта и расположилась между Депутатской и Прожекторной улицами. В 2002 году конечную станцию демонтировали. Трамвай продолжал ходить на участке от Гребной до Петроградской улицы до 2007 года, после чего последние действующие трамвайные пути на проспекте были демонтированы. В итоге трамвайное движение на Крестовском острове было окончательно закрыто.

Примечания

Литература 
 
 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)